Geschlossenheck bezeichnet:

 Geschlossenheck (Flensburg), Teil des Gebietes Blocksberg in Flensburg, bei Wees
 Geschlossenheck (Dollerup), ein östlicher Teil des Gemeindegebietes von Dollerup nach Steinbergkirche